Borač je bila politička župa u ranosrednjovjekovnoj oblasti Bosni. Nalazila se istočno od političke župe Vrhbosne, oko današnjih Rogatice i Vlasenice.

Izvori 

Povijest Bosne i Hercegovine (602. – 1102.)